Финал Кубка французской лиги по футболу 1996 года был сыгран в субботу 6 апреля на «Парк де Пренс» и стал 2-м официальным финалом Кубка французской лиги. В финале встретились клубы Лиги 1 «Мец» и «Олимпик» (Лион). «Мец» одержал победу в матче в серии послематчевых пенальти после того как основное и дополнительное время матча завершились со счётом 0:0

Путь к финалу 

[Л1] = Лига 1

[Л2] = Лига 2

Перед матчем 
Для обеих команд этот матч стал первым официальным финалом Кубка лиги в их истории. К моменту финала команды дважды в сезоне встречались между собой в матчах чемпионата Франции. В первом матче, сыгранном 29 августа 1995 года в Лионе, команды обменялись голами Флориана Мориса и Сирилля Пуже; встреча завершилась вничью 1:1
.
Матч второго круга состоялся 5 марта 1996 года и закончился минимальной победой «Олимпика» за счёт гола Мориса
.

Игра

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Страница финала на сайте «Экип» 
 Сезон 1995/96 на Pari-et-gagne

1996
Франция
Кубок Лиги 1996
Кубок Лиги 1996
Апрель 1996 года
События 6 апреля
Спортивные соревнования в Париже
Спорт во Франции в 1996 году